Den Namen Quellenhof tragen verschiedene Einrichtungen:

 Quellenhof (Aachen)
 Quellenhof (Bad Ragaz)
 Quellenhof (Bad Wildbad)
 Quellenhof (St. Martin in Passeier)
 Kulturgut Quellenhof (Garbisdorf)